Bob Valentine, een Schots voormalig scheidsrechter
 Robby Valentine, een Nederlands zanger
 Robert Valentine (componist), een Engels zeventiende-/achttiende-eeuws componist
 Robert Valentine (politicus), een Nederlands politicus